Уиточи има више значења:

 Уиточи, Уеточи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уиточи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уиточи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику